Vzorec C2H4S může označovat:

 Ethenthiol (H2C=CH-SH)
 Ethanthial (H3C-CH=S)
 Thiiran (cyklická sloučenina)

{{DISPLAYTITLE:C2H4S}}